Уилър може да се отнася за:
 Уилър, град в Тексас, САЩ
 Окръзи в САЩ
 Уилър, Джорджия
 Уилър, Небраска
 Уилър, Тексас